Edwin D. Morgan
 Edwin Morgan (poeta)